Safaian ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Akbar Safaian (* 1947), iranischer Maler und Bildhauer
 Arash Safaian (* 1981), deutsch-iranischer Komponist